Knud Nordentoft er navnet på tre personer:

 Knud Nordentoft (modstandsmand) – læge og modstandsmand (1896-1944)
 Knud Nordentoft (forfatter) og Nazist – forfatter og jurist (1895-1953)
 Knud Nordentoft (skoleleder) – skoleleder på Gentofte Skole og næstformand i Danmarks Skolelederforening.